Lubomír Štrougal  byl předsedou šesti federálních vlád ČSSR:

 První vláda Lubomíra Štrougala – 28. ledna 1970 – 9. prosince 1971
 Druhá vláda Lubomíra Štrougala – 9. prosince 1971 – 11. listopadu 1976
 Třetí vláda Lubomíra Štrougala – 11. listopadu 1976 – 17. června 1981
 Čtvrtá vláda Lubomíra Štrougala – 17. června 1981 – 16. června 1986
 Pátá vláda Lubomíra Štrougala – 16. června 1986 – 20. dubna 1988
 Šestá vláda Lubomíra Štrougala – 21. dubna – 11. října 1988